Antroponime
Vezi: Nume de familie
Toponime
Electoral district of Davenport, în South Australia
Davenport, Toronto, sat din Canada
Davenport (district electoral ), Canada
Davenport, Greater Manchester, Marea Britanie
Toponime din SUA
Davenport, California
Davenport, Florida
Davenport, Iowa
Davenport, Nebraska
Davenport, New York
Davenport, Rhode Island
Davenport, Washington

Vezi și
Lindsay Davenport, jucătoare de tenis americană
Devonport bază navală, din Noua Zeelandă